YTV kan syfta på:

YTV – ett samarbetsorgan för huvudstadsregionen (Finland), se Huvudstadsregionens samarbetsdelegation
YTV (TV-kanal) – en engelskspråkig kabel- och satellit-TV-kanal i Kanada